Аль-Кирмани (), Кермани () — нисба, указывающая на принадлежность к иранской провинции Керман (Кирман). Ныне — фамилия, распространённая в мусульманских странах Ближнего Востока и Южной Азии.

 Харб аль-Кирмани (ум. 893) — мухаддис, правовед ханбалитского мазхаба, один из учеников и последователей Ахмада ибн Ханбаля.
 Хамид ад-дин аль-Кирмани (996—1021) — исмаилитский богослов, систематизировавший имаилитскую философию.
 Хаджу Кермани (1280—1352) — известный персидский поэт и суфийский мистик.
 Ага Хан Кермани (1854—1896) — иранский писатель.
 Мехди Тагави Кермани (род. 1987) — иранский борец вольного стиля.
  (919—982) — суфийский святой.
  (ум. 1066) — философ и учёный из мусульманской Испании.
  (XII—XIII века) — персидский историк, поэт, писатель, философ и врач.
  (XIII век) — персидский поэт и суфий.
  (XIV век) — исламский богослов, автор комментария к «Сахиху» аль-Бухари.
  (ум. 1372) — персидский поэт.
  (XV век) — персидский врач при дворе Улугбека.
  (XV век) — персидский каллиграф.
  (XVI век) — персидский каллиграф.
  (XVI век) — персидский каллиграф.
  (XVII век) — персидский каллиграф.
  (XVIII век) — персидский врач.
  (XIX век) — персидский поэт и каллиграф.
  (XVIII—XIX века) — персидский поэт и суфий.
  (ум. 1824 или 1825) — персидский поэт.
  (1810—1873) — шиитский богослов.
 (1861—1918) — персидский историк и поэт.
  (ум. 1896) — убийца Насер ад-Дин Шаха.
  (ум. 1928) — иранский писатель, поэт, политический деятель.
  (род. 1931) — иранский религиозный деятель.
  (ум. в 1934 или 1935) — иранский политический деятель, отец Музаффара Багаи.
  (1935—1988) — министр здравоохранения в правительстве Мехди Базаргана в Иране.
  (род. 1944) — иранский писатель.
  (род. 1947) — пакистанский игрок в крикет.
  (род. 1949) — индийский игрок в крикет.
  (род. 1965) — иранский футболист.
  — пакистанский политик, член Сената с 2017 года.
  — британский режиссёр пакистанского происхождения.
  (род. 1992) — иранский футболист.
  (род. 1967) — немецкий писатель и востоковед.
  (род. 1979) — иранский политический деятель.
  (род. 1986) — иранский футзалист.
  (род. 1989) — индийский игрок в крикет, сын Сайеда Кирмани.
  (ум. 2012) — иранский политик, был мэром Хорремшехра и генсеком Паниранистской партии.
  — иранский религиозный и политический деятель.
  — иранский религиозный и политический деятель.
  — пакистанский юрист и политический деятель.
  (род. 1955) — игрок в крикет.
  (род. 1951) — пакистанская общественная деятельница.
  — британский журналист.
  — иранская учёная.